Els nematòides (Nematoida) són un clade d'animals ecdisozous. Es tracta cucs cilíndrics llargs i prims, pseudocelomats i no segmentats, aquàtics, per bé que molts són paràsits. Són dioics (amb individus mascles i femelles). Presenten aparell digestiu, però no circulatori ni excretor. Tenen una cutícula de col·lagen que muden regularment i músculs longitudinals, que estan separats per tires d'epidermis, travessades pels nervis. No tenen músculs anulars. Els seus espermatozoides són ameboides i no tenen acrosoma.

Filogènia 
A continuació se mostren les relacions dels nematòides amb altres ecdisozous segons estudis recents que intenten evitar els errors sistemàtics:

Referències